Sainte-Thérèse (avec un tiret) désigne plusieurs lieux ou édifices, en hommage à l'une des

Municipalités

Canada 
 Sainte-Thérèse au Québec
 Lac-Sainte-Thérèse en Ontario

Monuments & bâtiments

Belgique 
 Église Sainte-Thérèse d'Avila à Bruxelles
Chapelle Sainte-Thérèse à Spa

Canada
 Fort Sainte-Thérèse au Québec

Côte d'Ivoire
 Cathédrale Sainte-Thérèse de Bouaké

France 
 Sainte-Thérèse, un lieu-dit de La Réunion
 Sainte-Thérèse, commune de Taunoa, en Polynésie française
 Chapelle Sainte-Thérèse à Nice

Hong Kong 
 Hôpital de Sainte-Thérèse

Lieux naturels

Canada
 Île Sainte-Thérèse, sur le fleuve Saint-Laurent au Québec

Voir aussi 
 

de:Sankt Therese